Sydamerikanska U20-mästerskapet i fotboll för damer 2012 var den 5:e upplagan av Sydamerikanska U20-mästerskapet i fotboll för damer som arrangerades av CONMEBOL och spelades i Brasilien mellan 20 januari–5 februari 2012. Regerande mästare från 2010 var Brasilien. Brasilien vann turneringen och kvalificerade sig tillsammans med Argentina till U20-världsmästerskapet i fotboll för damer 2012.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspelsomgång

Referenser

2012
2012 i Brasilien
Fotbollsåret 2012